Сезон 2014 — 23-й сезон для «Шахтёра» в высшем дивизионе страны, а также 57-й с учётом участия в чемпионатах СССР.

Первый официальный матч в новом сезоне команда сыграет в рамках Суперкубка Казахстана.

Клуб

Тренерский штаб (основной состав)

Тренерский штаб (молодёжный состав)

Форма 
Поставщик формы: Lotto

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок Казахстана

Чемпионат Казахстана 2014

Первый этап

Турнирная таблица

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи

Первый круг

Второй круг

Второй этап

Турнирная таблица 

 *  «Кайрат» будет начинать участие в Лиги Европы со второго раунда, как обладатель Кубка Казахстана 2014
 **  «Ордабасы» будет участвовать в квалификационном этапе Лиги Европы УЕФА 2014/2015, так как серебряный и бронзовый призеры чемпионата, являются также и финалистами Кубка Казахстана 2014

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Результаты по турам

Матчи

Третий круг

Четвертый круг

Кубок Казахстана 2014

Матчи

Лига Европы 2014/15

Квалификация 

«Шахтёр» начнёт свою еврокубковую кампанию с первого квалификационного раунда. Первая жеребьёвка состоится 23 июня 2013 года

Статистика

Матчи и голы

Бомбардиры

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»

2014
Сезоны футбольных клубов 2014